Vulcan, ca nume de familie românesc, a fost/este purtat de următoarele persoane notabile:
Iosif Vulcan (1841-1907), publicist și om de cultură
Petru Vulcan (1870-1922), publicist, întemeietorul Cercului Literar „Ovidiu”
Samuil Vulcan (1758-1839), episcop greco-catolic, străunchi al lui Iosif Vulcan

Nume de familie românești